Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Huron”
 Pierwszy HMCS „Huron” (G24) był niszczycielem typu Tribal z okresu II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Huron” (DDG 281) był niszczycielem typu Iroquois. W służbie w latach 1972-2005.

Bibliografia 
 

Huron